Molekulska formula -{C21H34O2}- se može odnositi na:
 Alopregnanolon, neurosteroid
 Bilobol, alkilresorcinol
 Metasteron, anabolički steroid
 CP 47,497, agonist kanabinoidnog receptora